La familia Alvarado, varonía Berroeta o Pérez de Berroeta, es una antigua familia criolla en Chile cuyo período de mayor influencia tuvo lugar entre los siglos  y  en el país sudamericano. Sus orígenes se remontan a la villa de Marquina, en el extremo nordeste de la provincia de Vizcaya, País Vasco, España.

{{Ficha de familia|nombre=Familia Alvarado (varonía Berroeta)|etnicidad=Vasca |origen=Villa Marquina, Vizcaya, País Vasco|país=*España:
 (Alvarado)
 (Barroeta)|regiones actuales=|fundación=Siglo XVI|fundador=*Linajes:
Juan de Alvarado ()
Juan de Berroeta y Gamboa ()|nombre original=Barroeta|idioma original=Euskera, vasco o vascuence|etimología=*Apellido vasco, que significa:
Barroeta: «Corrales».
Berroeta, Berrueta: «Vallados».|miembros relacionados= Pedro de Alvarado
 Alonso de Alvarado
 Rafael de Eslava|familias relacionadas=* y :
Ordóñez del Puerto; Gallardo del Aguila; Aguilar Alderete

:
Vásquez Velázquez; Verdugo; Rojas; Santibáñez; Carrasco|miembros= Juan Félix de Alvarado y Luque
 Manuel Alvarado Escorza
 Arturo Mery Beckdorf}}

Origen 

Juan Pérez de Berroeta (var. Barroeta) y Gamboa, pariente del gobernador Martín Ruiz de Gamboa, obtuvo su pasaje a Indias en 1592. A través del matrimonio de su hijo Antonio Pérez de Mondéjar con Isabel de Alvarado y Vargas, bisnieta del conquistador español Juan de Alvarado, adoptaron el apellido Alvarado, fundado en el . La familia se estableció en la ciudad de Castro desde su fundación y a lo largo de varias generaciones sus miembros poseyeron encomiendas y tierras en las actuales provincias de Chiloé, Valdivia, Osorno y Ranco. Además, han desempeñado diversos cargos, especialmente en el ámbito militar y público.

De la Colonia a la República 
Durante la época colonial, la familia Alvarado fue una de las más destacadas de la zona sur de Chile, con miembros que poseían encomiendas y tierras en varias provincias del país.

La Colonia (1592-1810)

Encomiendas 
Andrés Ibáñez de Barrueta fue encomendero de Quetalco en Chiloé, cargo que luego heredó su hijo Antonio, quien también poseía otra encomiendas en Linlín.

Antonio Pérez de Mondéjar poseía encomiendas en Cuduguita, Dallico, Lingua, Tengachao, Lemuy, Terao, Payos, Linlín y Michimavida. Juan de Alvarado Berroeta fue encomendero de Quicaví, Colo, Llicaco y Payos, como José Pérez de Alvarado y Uribe. Además de estas, José también obtuvo las encomiendas de Chauques, Mellelhue e Ichoac.

A partir de la quinta generación, existen registros que indican que la familia Alvarado poseía tierras en Chiloé, así como solares en Castro y casas en Chacao. En la sexta generación, adquirieron casa en Valdivia y tierras en la hacienda Curalelbúm. En la siguiente generación, expandieron sus posesiones a terrenos en Osorno y La Unión.

Servicio militar 
Los miembros de la familia Alvarado desempeñaron diversos cargos a lo largo de los años. Las primeras cuatro generaciones de la familia se dedicaron al servicio militar. Juan Pérez de Berroeta y Gamboa fue capitán de infantería, teniente de veedor y factor del presidio de Castro en 1642. Su hijo, Antonio Pérez de Mondéjar, también sirvió en diversos cargos, como capitán de infantería, teniente de veedor general, protector de naturales, regidor, alférez real y alcalde ordinario de Castro en dos ocasiones. Los titulares de la tercera y cuarta generación de la familia Alvarado fueron sargentos mayores de Chiloé.

Corsarios y piratas en el mar del Sur 
El mar del Sur fue escenario de numerosas incursiones de piratas y corsarios durante los siglos ,  y . En este contexto, la familia Alvarado tuvo una participación destacada en tres de estas incursiones: el combate de Castro, el combate de Carelmapu y la expedición del corsario George Shelvocke.

Combate de Castro 
En mayo de 1600, una expedición holandesa liderada por Baltazar de Cordes se enfrentó a una fuerza española en el combate de Castro. Durante este evento, Juan Pérez de Berroeta y Gamboa se unió al socorro del coronel Francisco del Campo y se trasladó a Chiloé. La liberación de la ciudad de Castro, que estuvo ocupada por el corsario neerlandés durante varias semanas, fue el resultado de este enfrentamiento en el contexto de la Guerra de los Ochenta Años. Además, este suceso marcó la primera defensa española en el Reino de Chile ante una invasión extranjera.

Combate de Carelmapu 
Durante la Guerra de los Ochenta Años, el ataque del corsario holandés Hendrick Brouwer en el combate de Carelmapu en 1643 significó que, después de varias escaramuzas, los navegantes holandeses se apoderaron de Carelmapu, incendiaron el pueblo, la iglesia y mataron la caballada. Juan Pérez de Berroeta y Gamboa falleció en este combate, al igual que el gobernador Andrés Muñoz de Herrera y que Juan de Alvarado Moraga (antepasado de la rama apellidada de Alvarado y hermano de Fernando de Alvarado, quien asumió el gobierno de Chiloé a la muerte de Herrera).

Los neerlandeses abandonarían sus asentamientos el 28 de octubre de 1643 y la isla de Chiloé permanecería en manos españolas hasta su traspaso a Chile en 1826, mediante el Tratado de Tantauco.

La expedición del corsario George Shelvocke 
En el año 1719, José Pérez de Alvarado y Uribe salió en busca del corsario inglés George Shelvocke, quien había anclado en la península de Lacuy a bordo de su nave, la Speedwell. Un año más tarde, Shelvocke asaltaría y saquearía barcos y fortalezas españolas en las costas del Pacífico Sur con la misma nave. Después de saquear los pueblos de Chacao y Calbuco, el corsario partió hacia Concepción.

Como ya había ocurrido en 1680 con el pirata británico Bartolomé Sharp y el gobierno de La Serena, Shelvocke exigió un rescate. Después de un intercambio de notas con el gobernador de Chiloé, Nicolás Salvo, este logró salvar la ciudad a cambio de un pago en especie. Finalmente, Shelvocke se hizo con un botín de doce piernas de jamón y Chacao se salvó de sufrir el mismo destino que La Serena, que fue quemada 39 años antes.

Independencia de Chile (1810-1823) 
Durante el proceso de Independencia de Chile, destacó la figura de Tomás de Alvarado y Sánchez, empresario y político chileno. En el año 1812, se desempeñó como alcalde de segundo voto en Valdivia, donde mostró su liderazgo regional. Además, poseía varias propiedades importantes en el sur de Chile, incluyendo la hacienda Santo Tomás en Río Bueno y 1500 cuadras en Osorno desde el año 1800, así como diversas casas en Valdivia y Osorno.

Organización de la República (1823-1830) 
Entre los miembros más destacados de la familia se encuentra Juan Félix de Alvarado y Luque, quien fue diputado por Osorno ante la asamblea provincial de Valdivia de 1826 a 1828 y secretario de ella entre noviembre de 1826 y febrero de 1827. También fue diputado por Valdivia entre 1829 y 1831 y funcionario de las Tesorerías de Valdivia y Chiloé.

Véase también 

 Alvarado (apellido)
 Familia Alvarado
 Inmigración española en Chile
 Inmigración vasca en Chile
 Diáspora vasca
 Chile colonial
 Historia de Chiloé

Referencias

Bibliografía 

 Thayer Ojeda, T. (1939-1943). Formación de la sociedad chilena y censo de la población de Chile en los años de 1540 a 1565. Santiago, Chile: Universidad de Chile. (4 vols.).
 Mariño de Lobera, P. (1960). Crónica del Reino de Chile. Madrid, España: Atlas. (Biblioteca de Autores españoles, vol. II, cap. 53).
 Codón, J. M. (1968). Presencia de Burgos en la conquista de América. Madrid, España: Ediciones Cultura Hispánica.
 de la Cuadra Gormaz, G. (1982). Familias chilenas (Vol. 1 y 2). Santiago, Chile: Editorial Zamorano y Caperán.
 Ruiz González, C. (1983). Los burgaleses en Chile durante el siglo XVI (Tesis doctoral). Universidad de Valladolid, Valladolid, España.
 
 Retamal Favereau, J., Celis Atria, C., de la Cerda Merino, J. M., Ruiz Rodríguez, C., & Urzúa Prieto, F. J. (2000). Familias Fundadoras de Chile 1601-1655. El segundo contingente. Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.
 Pereda López, A. (2001). Conquistadores y encomenderos burgaleses en Indias (1492-1600). Burgos, España: Universidad de Burgos.
 
 Retamal Favereau, J., Celis Atria, C., de la Cerda Merino, J. M., Ruiz Rodríguez, C., & Urzúa Prieto, F. J. (2003). Familias Fundadoras de Chile 1656-1700. El conjunto final. Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.
 Guarda Geywitz, G. (2006). La Sociedad en Chile austral antes de la colonización alemana, Valdivia, Osorno, Río Bueno, La Unión, 1645-1850. Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.
 Cofré León, C. (2020). La odisea de los salvadores. Crónica de una expedición del siglo XVI. Santiago, Chile: Editorial Cristián Cofré.

Enlaces externos 

 Juan de Alvarado | Real Academia de la Historia
 Licencia de pasajero a indias de Juan de Berroeta | PARES
 Familia Alvarado | genealog.cl
 «Linajes vascos y montañeses en Chile» | cervantesvirtual.com
 Barroeta o Barrueta | euskalnet.net

Notas 

Alvarado (varonía Berroeta)
Alvarado (varonía Berroeta)
Alvarado (varonía Berroeta)
Historia colonial de Chile